Niemcy:
 Ellwangen – dzielnica gminy Rot an der Rot, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Ellwangen (Jagst) – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Ellwangen (Jagst) – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Ellwangen – wzgórza